San Rafael de Alcazar ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

San Rafael de Alcázar : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Obispo Ramos de Lora dans l'État de Mérida ;
 San Rafael de Alcázar : capitale de la paroisse civile de San Rafael de Alcázar de la municipalité d'Obispo Ramos de Lora  dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme